Ioan Popa ist der Name folgender Personen:

* Ioan Popa (Reiter) (* 1949), rumänischer Vielseitigkeitsreiter 
 Ioan Popa (Fechter) (1953–2017), rumänischer Fechter